Psammétique est le nom de trois pharaons de la  :
 Psammétique  (-664 à -610)
 Psammétique  (-595 à -589)
 Psammétique  (-526 à -525)

Psammétique est aussi le nom d'un tyran de Corinthe, neveu de Périandre, au pouvoir de -585 à -583. 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité